A Wikiversidade em italiano () é a versão em italiano do projeto wiki, Wikiversidade. É a 7ª maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 7 176 páginas e dentre elas, 762 são consideradas "boas", 46 722 edições, 2 administradores, 2 454 usuários e 208 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em italiano

Wikiversidade